Karlo X. može biti:

 Karlo X., kralj Francuske
 Karlo X. Gustav, kralj Švedske